Tarek Ayad puede referirse a las siguientes personas:

 Tarek Ayad (esgrimidor), esgrimidor egipcio;
 Tarek Ayad (yudoca), yudoca libio.